Кратово — топоним:
 в Республике Македония
 Кратово — город;
 Кратово — община;
 в России
 Кра́тово — посёлок городского типа в Раменском районе Московской области;
 Кратово — остановочный пункт электропоездов Московской железной дороги;
 Городское поселение Кратово — муниципальное образование в Раменском районе Московской области;
 в Сербии
 Кратово — село в Златиборском округе.

См. также 
 Кратов
 Кратова Говтва